West Haven (Connecticut)
 West Haven (Vermont)
 West Haven-Sylvan, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Oregon.